Franciszek III Bretoński (1518-1536) – książę Bretanii 1524-1536
 Franciszek III Gonzaga (1533-1550) – książę Mantui 1540-1550; margrabia Montferratu jako Franciszek I
 Franciszek III d'Este (1698-1780) – książę Modeny 1737-1780
 Franciszek III Stefan (1708-1765) – książę Lotaryngii 1729-1737; cesarz rzymsko-niemiecki jako Franciszek I